Xanthia korecosmia är en fjärilsart som beskrevs av Felix Bryk 1942. Xanthia korecosmia ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
korecosmia